Abulagas puede referirse a:

 el nombre común de la planta Genista hirsuta; o
 el nombre común de la planta Genista triacanthos.